«Хустисиали́ста» (от  — «справедливость») может означать:
  — марка аргентинских легковых автомобилей, производившихся государственным конгломератом 
 Justicialista — марка аргентинских локомотивов, производившихся на заводе  государственного конгломерата IAME

См. также 
 Юстиция